Bavdek je lahko:

Bavdek, priimek
Bavdek, naselje v občini Velike Lašče